Butler Peak ist der Name mehrerer Berge:

in Kanada:
 Butler Peak (Tweedsmuir Provincial Park), im Tweedsmuir Provincial Park, British Columbia
 Butler Peak (Vancouver Island), auf Vancouver Island, British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Butler Peak (Alaska), in Alaska
 Butler Peak (Kalifornien), in Kalifornien
 Butler Peak (Nevada), in Nevada
 Butler Peak (Oregon), in Oregon
 Butler Peak in Washington, siehe Butter Peak

Siehe auch:
 Butler Peaks, Berggruppe auf der Antarktischen Halbinsel